Dehiba bezeichnet:

 Hind Dehiba Chahyd, (1979), französische Mittelstreckenläuferin
 Dehiba (Tunesien), tunesischer Ort an der Grenze zu Libyen